

Cinema e televisione 
Angeli senza paradiso (Leise flehen meine Lieder) – film diretto da Willi Forst (1933)
Angeli senza paradiso – film diretto da Ettore Maria Fizzarotti (1970)
Angeli senza paradiso – serial televisivo messicano del 1992

Musica 
Angeli senza paradiso – album di Christian